Радо Накрст (Трст, 4. август 1906 — Трст, 29. април 1987) је био југословенски и словеначки глумац.

Улоге 

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1950.е_
|-
| 1959. || Три четвртине Сунца || Ахил
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1960.е
|-
| 1960. || Веселица || /
|-
| 1961. || Плес на киши || Антон
|}

Референце

Спољашње везе 
 

Рођени 1906.
Умрли 1987.
Словеначки глумци
Југословенски глумци
Тршћани